Ol' Dirty Bastard, raper i productor musical estatunidenc
 Jessica Kressa (del seu malnom en anglès One Dirty Bitch), lluitadora professional estatunidenca
 Ousse Des Bois, barri de la ciutat de Pau, a Occitània
 Oxford Dictionary of Byzantium, enciclopèdia de referència en anglès sobre l'Imperi Romà d'Orient
 ODB també és el codi IATA de l'Aeroport de Còrdova, aeroport que serveix l'entorn de Còrdova, a Andalusia
 .odb també és l'extensió dels fitxers de base de dades del format OpenDocument